Göygöl může být:

 Göygöl (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu
 Göygöl (město) – město v Ázerbájdžánu (správní centrum rajónu Göygöl)
 Modré jezero (Ázerbájdžán) – jezero v Ázerbájdžánu (originální název Göy-göl)
 Národní park Göygöl – Národní park v Ázerbájdžánu v blízkosti jezera Göy-göl
 Göygöl (báseň) – báseň ázerbájdžánského básníka Ahmada Javada